Korea Sevens 2018 – trzecia edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Korea Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 29–30 września 2018 roku na Namdong Asiad Rugby Field w Inczon będąc drugim turniejem sezonu 2018.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Namdong Asiad Rugby Field zawody były drugim turniejem sezonu 2018 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy, po czym czwórka najlepszych awansowała do półfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Bowl. Składy zespołów zostały podane na dzień przed rozpoczęciem turnieju, który był transmitowany w Internecie.

W pierwszym dniu niepokonane były drużyny Japonii, Chin oraz Hongkongu, ostatecznie w turnieju triumfowali reprezentanci Japonii. Najwięcej punktów (46) zdobył Japończyk Katsuyuki Sakai, w klasyfikacji przyłożeń z siedmioma zwyciężył zaś Kameli Soejima.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2018
Korea Sevens
2018 w Korei Południowej